Helga Pictures steht für:

 Helga Pictures, eine Werkgruppe des Malers Andrew Wyeth, siehe Andrew Wyeth #Die „Helga“-Bilder
 Helga Pictures, eine deutsche Band, siehe Zam Helga